Depot (von  ‚Lager‘, ‚Ablagerung‘) steht für
 Wertpapierdepot, eine Verwahrmöglichkeit für Wertpapiere bei einem Finanzdienstleister gegen Entgelt
 Depot (Museum), eine Lagerstätte in Museen, wo gerade nicht ausgestellte Inventarstücke aufbewahrt werden
 Depotfett als Begriff für gespeichertes Neutralfett im Fettgewebe des Körpers, v. a. in der Subkutis und der Bauchhöhle
 Depot (Verkehr), der Unterstand für Fahrzeuge von Bahnen und Verkehrsbetrieben (für Straßenbahnen, Busse und Eisenbahnen)
 eine in Österreich und der Schweiz gebräuchliche Bezeichnung für das Feuerwehrhaus
 Depot (Militär), eine militärische Liegenschaft zur Lagerung von Kraftstoff, Munition oder Gerät
 eine alte militärische Bezeichnung für einen Ersatztruppenteil, siehe Ersatzwesen
 die Ablage- und Verwahrmöglichkeit für beliebige Gegenstände, siehe Speicher
 der schweizerische Begriff für Pfand, siehe Pfandsystem
 Flaschendepot, der schweizerische Begriff für Flaschenpfand
 Depot (Wein), der Begriff für Ablagerungen beim Wein
 eine archäologische Bezeichnung für einen Depotfund
 ein Arzneimittel, welches – einmalig verabreicht – über eine verlängerte Freisetzungs- und damit Wirkungsperiode aktiv ist, siehe Depotarzneiform
 eine Filialkette der Gries Deco Holding für Geschenk- und Deko-Artikel in Deutschland, Österreich und der Schweiz
 Bezeichnung für ein Umschlagslager in der Transportkette im Gütertransport, hauptsächlich gebräuchlich im KEP-Bereich
 Depot, eine ehemalige deutsche Einzelhandelskette in der co op AG

Depot ist Namensbestandteil folgender geografischer Objekte:
 Depot Crag
 Depot Lake
 Depot-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Depot Island (auch Île du Dépôt), diverse Inseln
 Depot-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika
 Depot Peak, Nunatak im Mac-Robertson-Land, Antarktika

im NRHP gelistete Objekte:
 Depot (Magnolia), in Magnolia, Mississippi, ID-Nr. 84000045
 Depot Business Buildings, in Columbus, Georgia, ID-Nr. 80001163
 Depot Covered Bridge, in Pittsford, Vermont, ID-Nr. 74000253
 Depot Hill Historic District, in Stoughton, Wisconsin, ID-Nr. 98000222
 Depot Street Bridge, in Beacon Falls, Connecticut, ID-Nr. 07000108
 Depot-Compress Historic District, in Holly Springs, Mississippi, ID-Nr. 83000959

Siehe auch:
 Cabo Depot
 Depot 5
 Depo